Pianoro – comune italiano della città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna
 Pianoro – zona di terreno pianeggiante non molto esteso situato ad una media altitudine
 Pianoro di till – forma glaciale del suolo
 26917 Pianoro – asteroide della fascia principale